Bellevaux est un toponyme signifiant « beaux vaux », c'est-à-dire « belles vallées », l'appellatif -val (pluriel -vaux) étant parfois féminin en ancien français.

Communes, quartiers 

 Bellevaux (Haute-Savoie), commune française de la Haute-Savoie.
 Bellevaux (Belgique), ancienne commune de Belgique située en Région wallonne dans la ville de Bouillon.
 Bellevaux (Haute-Saône), ancienne commune française, devenue hameau de la commune de Cirey.
 Bellevaux (Lausanne), quartier de la ville de Lausanne en Suisse.

Toponymes composés :
 Chambornay-lès-Bellevaux, commune française de la Haute-Saône.
 Bellevaux-Ligneuville, section de la ville belge de Malmedy située en Région wallonne dans la province de Liège.

Vallées 

 Vallée de Bellevaux, dans le massif des Bauges, en Savoie.
 Vallée de Bellevaux, en Chablais, en Haute-Savoie.

Patrimoine religieux

Église 

 Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Bellevaux (reste de l'ancien prieuré), situé sur la commune de Bellevaux en Chablais, en Haute-Savoie.

Monastères 
 Prieuré de Bellevaux, situé sur la commune de École dans le massif des Bauges, en Savoie. Fondé en 1050, confirmée en 1091.
 Abbaye Notre-Dame de Bellevaux, située sur la commune de Cirey, dans la Haute-Saône. Elle fut fondée en 1119.
 Prieuré de Bellevaux en Chablais, situé sur la commune de Bellevaux en Chablais, en Haute-Savoie (à ne pas confondre avec la Chartreuse de Vallon installée aussi sur la commune). Fondé en 1136. Des chartreux bâtissent une nouvelle chapelle, la Chapelle Saint-André de l'Abbaye, en 1607.
 Abbaye Notre-Dame et Saint-Paul de Bellevaux, située sur la commune de Limanton, (au lieu-dit Bellevaux) dans la Nièvre, dans le Morvan en Bourgogne. Elle fut fondée vers 1157.

Patronyme 

 Le baron Jacques Laurent Favrat de Bellevaux, né le  à Chambéry et mort le , est un homme politique du duché de Savoie.

Notes et références 

Homonymie de toponyme